Юган Афцеліус — шведський хімік
 Ян Афцеліус (Jan Afzelius) — художник
 Адам Афцеліус — шведський ботанік